Labuan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Labuan (ort), Zamboangahalvön, Province of  Zamboanga del Sur,

Indonesien 

 Labuan (distriktshuvudort), Banten, 
 Desa Labuan, administrativ by, Banten, 
 Kecamatan Labuan, distrikt, Banten,

Malaysia 

 Victoria (delstatshuvudstad i Malaysia), Labuan, 
 Labuan, delstat, 
 Labuan Airport, flygplats, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar